Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Western & Southern Open 2014 nastoupilo padesát šest hráček. Z kvalifikace postoupilo třináct tenistek, z toho dvanáct po výhrách ve dvou kolech a Němka Mona Barthelová jako šťastná poražená.

Obhájkyní titulu měla být běloruská světová desítka Viktoria Azarenková, která se před zahájením z turnaje odhlásila pro poranění pravého kolena.

Roli favoritky splnila americká světová jednička Serena Williamsová, která ve finále zdolala srbskou turnajovou devítku Anu Ivanovićovou ve dvou setech 6–4 a 6–1. Dosáhla tak na premiérový triumf ze Cincinnati Masters, když z finále 2013 odešla poražena. Na okruhu WTA Tour si osmým vítězným finále v řadě připsala šedesátou druhou turnajovou trofej kariéry z dvouhry a pátý titul v probíhající sezóně.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených mělo volný los do druhého kola.
 Serena Williamsová (vítězka)
 Simona Halepová (čtvrtfinále)
 Petra Kvitová (2. kolo)
 Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále)
 Maria Šarapovová (semifinále)
 Angelique Kerberová (3. kolo)
 Eugenie Bouchardová (2. kolo)
 Jelena Jankovićová (čtvrtfinále)
 Ana Ivanovićová (finále)
 Viktoria Azarenková (odstoupila)
 Dominika Cibulková (1. kolo)
 Caroline Wozniacká (semifinále)
 Flavia Pennettaová (3. kolo)
 Sara Erraniová (2. kolo)
 Carla Suárezová Navarrová (3. kolo)
 Lucie Šafářová ''(3. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Serena Williamsová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= Jelena Jankovićová
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Agnieszka Radwańská
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=65
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=12
| RD1-team4= Caroline Wozniacká
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=77
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=9
| RD1-team5= Ana Ivanovićová
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Elina Svitolinová
| RD1-score6-1=2
| RD1-score6-2=3
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=5
| RD1-team7= Maria Šarapovová
| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=6
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Simona Halepová
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=4
| RD1-score8-3=4

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Serena Williamsová
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=12
| RD2-team2= Caroline Wozniacká
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3=4

| RD2-seed3=9
| RD2-team3= Ana Ivanovićová
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=5
| RD2-score3-3=7
| RD2-seed4=5
| RD2-team4= Maria Šarapovová
| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=7
| RD2-score4-3=5

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Serena Williamsová
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=9
| RD3-team2= Ana Ivanovićová
| RD3-score2-1=4
| RD3-score2-2=1
| RD3-score2-3=
}}

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastná poražená 
  '''Mona Barthelová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Western & Southern Open 2014